Elton může být:

Lidské sídlo 
Kanada
 Elton (Manitoba)

Irsko
 Elton (Co. Limerick)

Spojené království
 Elton (Cambridgeshire), Anglie (Elton, Huntingdonshire)
 Elton (Cheshire), Anglie
 Elton (County Durham), Anglie
 Elton (Derbyshire), Anglie
 Elton (Gloucestershire), Anglie
 Elton (Greater Manchester), Anglie
 Elton (Herefordshire), Anglie
 Elton, Nottinghamshire, Anglie
 Elton Green, Cheshire, Anglie
 Elton's Marsh, Herefordshire, Anglie

Spojené státy americké
 Elton (Louisiana)
 Elton (New Jersey)
 Elton (New York)
 Elton (Západní Virginie)
 Elton (Wisconsin)

Jezera 
 Elton (jezero) – jezero v Rusku

Lidé 
tituly
 Baron Elton, britský šlechtický titul
 Elton Baronets

příjmení
 Ben Elton, britský komik
 Charles Isaac Elton, právník, politik a spisovatel
 Charles Sutherland Elton, biolog
 Edwin Elton, ekonom
 Geoffrey Rudolph Elton, historik
 Kim Elton (born 1948), americký politik
 Lewis Elton, vysokoškolský pedagog

křestní nebo rodné jméno
 Elton (herec), německý komik
 Elton Bennett, americký umělec
 Elton Brand, basketbalista
 Elton Dean, saxofonista
 Elton Gallegly, politik
 Elton John, hudebník
 Elton Mayo, psycholog a sociolog
 Elton Sawyer, automobilový závodník
 Élton José Xavier Gomes, fotbalista

jiný význam
 Elton Baronets
 ELTON hodinářská, a.s. – česká hodinářská firma, výrobce hodinek značky PRIM

Externí odkazy